Por PMMA pode estar à procura de:
 Acrílico - polimetil-metacrilato, material termoplástico rígido e transparente, também conhecido como "vidro acrílico"
 Polícia Militar do Estado do Maranhão - força militar do Estado do Maranhão

Desambiguação